Luís Figo – ex calciatore portoghese
 Michelia figo – arbusto delle famiglia delle Magnoliaceae
 FIGO (fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique) – federazione internazionale di ginecologia e ostetricia fondata a Ginevra nel 1954 e con sede a Londra